Дели́йский дарба́р (, , ), дословно «королевский двор в Дели» — название масштабных собраний, проходивший в делийском  в Индии в ознаменование коронации королей и королев Соединённого Королевства. Известный также как Имперский дарбар (), это событие происходило трижды — в 1877, 1903 и 1911 годах, знаменуя собой высшие точки истории Британской империи. В 1911 году дарбар был единственный раз посещён британским монархом, Георгом V. Само слово «дарбар» происходит от используемого в империи Великих Моголов термина, обозначавшего резиденцию монарха.

Дарбар 1877 года, известный также как «Дарбар провозглашения» () начался 1 января и был организован по случаю провозглашения королевы Виктории . Это было скорее официальное, чем публичное, мероприятие, на котором присутствовали Р. Бульвер-Литтон как генерал-губернатор Индии, махараджи, набобы и представители интеллектуальной элиты страны. Мероприятие стало кульминацией передачи контроля над большей части Индии от Британской Ост-Индской компании Короне. Одновременно с этим началась кампания за освобождение Индии. В Калькутте в Мемориале Виктории была установлена надпись с обращением королевы к народу Индии, а почётным гостям была выдана . На этом дарбаре  был объявлен вице-королём махараджей. Впоследствии это роскошное мероприятие вызвало критику в связи с тем, что его финансирование происходило на фоне происходившего в стране голода.

Дарбар 1903 года состоялся в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры. Устроенное лордом Керзоном двухнедельное зрелище затмило дарбары 1877 и 1911 годов. За несколько месяцев, начиная с конца 1902 года, в пустынной местности были построены железная дорога для перевозки гостей из Дели, палаточный город с собственной почтовой службой и своими марками, телефоном и телеграфом, магазинами, полицией со своей особенной формой, госпиталем и магистратом, канализацией и освещением и всем прочим в таком же роде. Тем не менее, к разочарованию Керзона, Эдуард VII на торжество не прибыл, прислав вместо себя своего брата герцога Коннаутского, который прибыл поездом из Бомбея. Со всей Индии прибыли махараджи со своими свитами и английские чиновники, все увешанные драгоценностями. Перед собравшимися прошёл парад армии под командованием лорда Китченера. В первый день лорд Керзон вступил в зону торжеств вместе с махараджами на слонах, у некоторых из которых на бивнях были огромные золотые канделябры. Церемониальная часть дарбара пришлась на новогодний день за которым последовали дни с различными спортивными соревнованиями. Событие освещалось журналистами со всего мира, а его освещение часто рассматривается как начало индийского кинематографа.

22 марта 1911 года было объявлено о том, что в декабре того же года состоится дарбар в честь Георга V и королевы Марии. Мероприятие проходило с 7 по 16 декабря, а собственно дарбар состоялся 12 декабря. Король на церемонии был в специально изготовленной для этого случая короне. Затем он явил себя на  Красного форта примерно полумиллиону индийцев. Посвящённый этому полнометражный фильм  был выпущен в технологии Kinemacolor 2 февраля 1912 года. Этот фильм, продолжительность которого составляла 2½ часа, был самым длинным на тот момент, когда продолжительность фильмов не превышала 45—60 минут. Специально ради этого случая была создана должность , на которую были назначены бригадный генерал  и генерал-майор . В ознаменование первого визита королевы в Индию правитель   от имени всех женщин Индии преподнёс королеве роскошное ожерелье. Во время этого дарбара было объявлено о переносе столицы Индии из Калькутты в Нью-Дели и заложен первый камень этого города.

После того как король Эдуард VIII отрёкся в декабре 1936, не успев получить свой дарбар, предполагалось, что Георг VI посетит с этой целью Индию.  в течение нескольких недель проводил кампанию против такого визита. В феврале 1937 года член парламента коммунист У. Галлахер выступил с порицанием требуемых для такого мероприятия расходов в бедной стране. В своей тронной речи король выразил желание посетить вместе с супругой Индию, однако в связи с началом Второй мировой войны и национально-освободительного движения в Индии это так и не произошло.

Примечания

Литература 
 

1877 год
1903 год
1911 год
Британская Индия
История Дели
Британская монархия